Ellis Ferreira e Corina Morariu hanno battuto in finale Joshua Eagle e Barbara Schett 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Maks Mirny /  Anna Kurnikova (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Corina Morariu (campioni)
 Joshua Eagle /  Barbara Schett (finale)

 Martín García /  Paola Suárez (primo turno)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Nicklas Kulti /  Åsa Svensson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2001